Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Dameneinzels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1951.

Setzliste

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 6. August bis 13. August 1951, verfügbar im Online-Archiv von https://www.abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, V. Jahrgang, Heft 11 und 12 (August 1951 (I) und (II))

Anmerkungen 

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1951